Back to the Blues — студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, изданный в 2001 году.

Стиль, отзывы критиков 
Хэл Хоровиц, критик сайта Allmusic.com, поставил альбому две с половиной звезды из пяти. По его мнению, диск, выдержанный в традиционной для Мура стилистике «блюз-рока на электрогитаре», логично продолжает линию таких альбомов музыканта, как Still Got the Blues, After Hours и Blues Alive. Рецензент заметил, что несмотря на то, что гитарные соло по-прежнему энергичны, а вокал узнаваем и приятен, большинство композиций воспринимаются лишь как «немного переделанная блюзовая классика». Тем не менее, Хоровиц оценил альбом в целом как «удовлетворительный, хотя и не вполне свежий».

Список композиций 
 «Enough Of The Blues» — 4:47
 «You Upset Me Baby» — 3:13
 «Cold Black Night» — 4:18
 «Stormy Monday» — 6:53
 «I Ain’t Got You» — 2:53
 «Picture Of The Moon» — 7:14
 «Looking Back» — 2:19
 «The Prophet» — 6:19
 «How Many Lies» — 6:09
 «Drowning In Tears» — 9:20

Участники записи 
 Гэри Мур — гитара, вокал, бас-композиция
 Вик Мартин — клавишные
 Даррин Муни — ударные (методом наложения)
 Франк Мид — саксофон
 Ник Пэйн — саксофон-баритон, бас-композиция
 Ник Пентелоу — тенор-саксофон

Примечания 

Альбомы 2001 года
2001
Альбомы CMC International